«Клан Инугами» (, инугами-кэ-но итидзоку; ) — детективный фильм режиссёра Кона Итикавы по роману Сэйси Ёкомидзо, вышедший на экраны в 1976 году. Первая часть пенталогии Кона Итикавы о частном детективе . Последующие киноленты этого детективного цикла: «Дьявольская считалочка» (1977); «Остров Гокумон» (1977); «Пчелиная матка» (1978) и «Дом повешенной на Больничном Спуске» (1979).

Сюжет 
Действие разворачивается спустя два года после поражения Японии во Второй мировой войне (1947 год). В городе Насу, где находится главный офис крупной фармацевтической компании Inugami Pharmaceuticals, у умирающего патриарха и основателя фирмы Сахэя Инугами собираются члены его большой семьи в надежде услышать его последнюю волю. Однако присутствующий при этом адвокат говорит собравшимся, что завещание будет оглашено только тогда, когда все члены клана будут в сборе. При этом Сахэй Инугами умирает.

Адвокат Вакабаяси, один из сотрудников адвокатской конторы Фурудатэ, в которой хранится завещание покойного, подозревая, что должно случиться что-то неладное, вызывает из Токио частного детектива Коскэ Киндаити. Однако, едва прибыв в Насу и разместившись в гостинице, Киндаити обнаруживает пришедшего к нему в номер Вакабаяси мёртвым.

Во время первого сбора клана Инугами недоставало Сукэкиё, сына старшей из дочерей Сахэя Инугами, Мацуко. Сукэкиё в это время считался пропавшим без вести где-то в Бирме, куда был направлен во время боевых действий в годы войны. Одновременно с Киндаити в Насу приезжают Мацуко с наконец-то нашедшимся Сукэкиё. Клан Инугами теперь в полном сборе и готов выслушать от адвоката завещание покойного.

Однако последняя воля Сахэя Инугами ошарашивает буквально всех присутствующих: всё имущество завещано Тамаё Нономия, девушке из чужого рода, которая уже давно живёт в их семье. Никто из семьи даже не подозревает, что она приходится умершему внучкой. И, конечно, когда в доме начинают происходить таинственные убийства, все подозрения падают на неё. Только полицейскому детективу Киндаити не кажется, что смерти членов семьи Инугами так легко объяснить.

В ролях 
 Кодзи Исидзака — Коскэ Киндаити
 Ёко Симада — Тамаё Нономия
 Тэрухико Аои — Сукэкиё Инагуми / Сидзума Аонума
 Миэко Такаминэ — Мацуко Инугами
 Мицуко Кусабуэ — Умэко Инугами
 Мики Сандзё — Такэко Инугами
 Акира Кавагути — Саёко Инугами
 Рёко Сакагути — Хару
 Такэо Тии — Сукэтакэ Инугами
 Хисаси Кавагути — Сукэтомо Инугами
 Акидзи Кобаяси — Кокити Инугами
 Нобору Митани — Фудзисаки
 Минору Тэрада — Сарудзо
 Кадзунага Цудзи — детектив Иноуэ
 Хироя Морита — семейный доктор
 Кёко Кисида — учительница Кото
 Эйтаро Одзава — Фурудатэ, адвокат
 Рэнтаро Микуни — Сахэй Инугами

Премьеры 
  — 16 октября 1976 года — национальная премьера фильма в Токио.

Премии и номинации 
Кинопремия «Майнити»
 31-я церемония награждения (за 1976 год) — приз за лучшую женскую роль второго плана — Миэко Такаминэ.

 Премия за лучший фильм — Кон Итикава.

Кинопремия «Кинэма Дзюмпо»
 1977 — приз лучшему японскому режиссёру (за 1976 год) — Кон Итикава.

Кинопремия «Майнити» (1977)
 20-я церемония награждения (за 1976 год).
 Премия за лучшую операторскую работу — Киёси Хасэгава.
 Премия за лучшую музыку к фильму — Юдзи Оно.
 Премия за лучший звук — Тэцуя Охаси.
 Приз зрительских симпатий от читателей газеты — Кон Итикава.

Примечания

Ссылки 
 Выставка ерунды. Вечное эхо друг друга. Эссе Алексея Васильева о фильмах пенталогии Кона Итикавы  на сайте журнала «Сеанс»

Детективные фильмы Японии
Фильмы 1976 года
Фильмы Японии 1976 года
Экранизации произведений Сэйси Ёкомидзо